Csalló, régi magyar családnév
Földrajz
 Csalló, egykor a Dunába torkolló folyó, mely nagyjából a mai Kis-Duna helyén folyhatott
 Csalló, dűlő Balatonberény határában
Művészet
 Csalló, somorjai parasztzenekar
 Csalló Néptáncegyüttes, somorjai néptánccsoport